Кимистлан има више значења:

 Општина Кимистлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кимистлан (Кимистлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику